A March Engineering Formula–1-es eredménysorozata

Formula–1-es csapatok eredménysorozatai